Thank You (другое название: Дякую; ) — дебютный мини-альбом украинской певицы Джамалы, выпущенный 1 октября 2014 года под лейблом «Enjoy! Records». В поддержку альбома, 25 сентября 2014 года был выпущен сингл «Запуталась».

Список композиций

История релиза

Примечания

Ссылки 
 

Дебютные мини-альбомы
Альбомы Джамалы
Альбомы Украины
Мини-альбомы Украины